Гоффенталь или Гофеналь (с  — Долина надежды) — название населённых пунктов:

Россия 
Гоффенталь — прежнее название села Октябрьское в Карасукском районе Новосибирской области.
 Гофенталь — прежнее название деревни Кошкарёво в Азовском немецком национальном районе Омской области.
Гоффенталь — прежнее название хутора Офенталь в Неклиновском районе Ростовской области.
Гоффенталь — прежнее название исчезнувшего села Сосновка в Кошкинском районе Самарской области.
Гоффенталь — прежнее название села Ждановка в Краснокутском районе Саратовской области.

Украина 

 Гофенталь — до 1946 г. название села Счастливое в Великоалександровском районе Херсонской области.